Аэропорт Мишкольц (; ) — маленький аэропорт с грунтовой полосой в городе Мишкольц, медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия. В настоящее время он используется в качестве спортивного (прыжки с парашютом, экскурсии, авиашоу), но в период между 1946 и 1967 годами он принимал и регулярные внутренние авиарейсы.

Галерея

Ссылки 
 Информация об аэропорте
 Официальный сайт

Примечания 

Аэропорты Венгрии